Grand Street (Canarsie Line), een station van de Metro van New York aan de Canarsie Line in het stadsdeel Brooklyn
 Grand Street (Sixth Avenue Line), een station van de metro van New York aan de Sixth Avenue Line in Manhattan
 Grand Street (film), een film uit 2014 van Lex Sidon met Sophie Auster en Byrdie Bell